Die Winston-Salem Open 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. August 2019 in Winston-Salem stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP Tour 250 und zur US Open Series 2019.

Titelverteidiger waren im Einzel Daniil Medwedew sowie im Doppel das Duo Jean-Julien Rojer und Horia Tecău, die das Turnier zum zweiten Mal in Folge gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Preisgeld betrug 717.955 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 807.210 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 17. und 18. August 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Winston-Salem